Robert de Metz a été évêque de Metz de 883 à 916
 Robert de Metz est un homme d'affaires français, président du CA de Dexia

Références